Неманич () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Неманич, Вукан (1172—1207) — жупан Дукли с 1196 до 1202 года; великий жупан Рашки (Сербии) с 1202 до 1204 года; князь Зеты с 1204 до 1207 года. 
 Неманич, Димитар (серб. Дмитар Немањић) — сербский жупан.
 Неманич, Предислав (в монашестве Савва II Сербский; 1200—1271) — епископ Сербской православной церкви, третий архиепископ Сербский.
 Неманич, Растко (в монашестве Савва I Сербский; ок. 1169—1236) — один из самых почитаемых святых Сербской православной церкви, религиозный, культурный и политический деятель.
 Неманич, Симеон Синиша (1326—1371) — царь Эпира с 1359 по 1366 годы, властитель Фессалии с 1359 по 1371 годы.

Составные фамилии 
 Кривош-Неманич, Владимир Иванович (1865—1942) — российский и советский учёный, профессор, филолог, полиглот, криптограф, стенограф, лингвист, переводчик.